HMAS Moresby ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach dem Marineadmiral John Moresby:

 Die erste HMAS Moresby war eine Sloop der Racehorse-Klasse. Das Schiff lief 1918 für die britische Royal Navy vom Stapel und wurde 1925 von Australien übernommen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Sloop als Geleitschiff eingesetzt und 1947 abgewrackt.
 Die zweite HMAS Moresby ist ein 1963 als Vermessungsschiff vom Stapel gelaufenes Schiff, das seit 1999 unter dem Namen Patricia Anne Hotung von der Internationalen Organisation für Migration eingesetzt wird.

Schiffsname der Royal Australian Navy